Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2019 de l'US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréats 
Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray conservent leur titre en s'imposant en finale face aux têtes de série  Chan Hao-ching et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. C'est la troisième fois consécutive que le Britannique s'impose à Flushing Meadows.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2019
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019